Фёдор Дмитриевич Кузьминов (1915 — ?) — молдавский советский  (баритон), .

Биография 
Фёдор Кузьмин родился в 1915 году. Окончил Кишинёвскую консерваторию. С 1956 года — солист Молдавского театра оперы и балета в Кишинёве.

Оперные партии 
 «Царская невеста» Римского-Корсакова — Грязной
 «Сорочинская ярмарка» Мусоргского — кум Цыбуля
 «Отелло» Верди — Яго
 «В бурю» Хренникова — Листрат
 «Сердце Домники» Алексея Стырчи — ''Тома

Источники 
 
 Наши гости — артисты Молдавии // Театр. Москва. 1960. 1—7 июня. С. 4—5.
 Яковлев И. Путь артиста // Советская Молдавия. Кишинев. 1965. 10 апреля.

Персоналии:Национальный театр оперы и балета Республики Молдова
Выпускники Кишинёвского института искусств
Баритоны